Koppenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Täler in Baden-Württemberg:

 Koppenklinge (Körsch), rechtes Bachtal zur Körsch vor Plieningen, kreisfreies Stuttgart
 Koppenklinge (Schupbach), linkes Bachtal zum Schupbach gegenüber Büchelberg, Gemeinde Michelfeld, Kreis Schwäbisch Hall